Samuel "Sam" Jenner, né le  à Armidale, est un coureur cycliste australien. Il est membre de l'équipe BridgeLane.

Biographie

Palmarès 
 2013
  du championnat d'Australie du contre-la-montre cadets
 2015
  du championnat d'Australie du contre-la-montre juniors
 2017
  Champion d'Australie sur route espoirs
 a étape de Toscane-Terre de cyclisme (contre-la-montre par équipes)
 2018
  du championnat d'Australie du contre-la-montre espoirs
 2019
  du championnat d'Australie sur route espoirs
  du championnat d'Australie du contre-la-montre espoirs
 2022
  de La Maurienne Classic

Classements mondiaux

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Coureur cycliste australien
Naissance en avril 1997
Naissance en Nouvelle-Galles du Sud